Grotzky ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Grotzky (1903–1981), deutscher Maler
 Johannes Grotzky (* 1949), deutscher Journalist